Пигосси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пигосси, Лаура (род. 1994) — бразильская теннисистка; победительница 14 турниров ITF.
 Пигосси, Марко (род. 1989) — бразильский актёр.